Berezutskiy o Berezutski es un apellido ruso.

Personas 

 Aleksei Berezutskiy, futbolista ruso del PFC CSKA Moscú.
 Vasili Berezutskiy, futbolista ruso del PFC CSKA Moscú.